Фе́ррис () — англоязычные имя и фамилия, а также топоним.

Фамилия 
  (1798—1873) — третий президент Нью-Йоркского университета (1853—1870).
  (род. 1987) — панамская бегунья, чемпионка Центральноамериканских игр по бегу на 800 м, 1500 м, 3000 м с препятствиями и в эстафете 4×400 м (2010).
  (1853—1928) — американский политик, губернатор штата Мичиган (1913—1917).
  (род. 1950) — американский джазовый тромбонист.
 Феррис, Гордон:
  (род. 1952) — британский боксёр, чемпион Великобритании в тяжёлом весе (1981).
  (1893—1958) — американский энтомолог.
  (род. 1994) — новозеландско-американский регбист, победитель Чемпионата Америк в составе сборной США (2018).
  (1932—2016) — американский биохимик, обладатель медали Опарина Международного общества изучения происхождения жизни (1996).
  (род. 1976) — новозеландский игрок в регбилиг в составе клубов Национальной регбийной лиги.
  (род. 1998) — новозеландский игрок в регбилиг в составе клуба Национальной регбийной лиги «Кроналла-Сазерленд Шаркс».
  (1941—2007) — австралийский политик, журналистка, сенатор (1996—2007).
 Феррис, Джон:
  (1867—1900) — крикетчик, выступавший в тестовых матчах от Австралии и Англии.
  (1949—2020) — американский пловец, бронзовый медалист Олимпийских игр в плавании на 200 м баттерфляем и комплексным плаванием (1968).
 Феррис, Джордж (1859—1896) — американский инженер, изобретатель колеса обозрения.
 Феррис, Джошуа:
  (1806—1896) — американский политик, временный председатель Сената штата Коннектикут (1895—1896).
  (род. 1974) — американский писатель, лауреат Национальной еврейской книжной премии за художественное произведение (2014).
  (1864—1947) — американский англиканский священник, епископ Западного Нью-Йорка (1929—1931) и Рочестера (1931—1938) Епископальной церкви.
 Феррис, Жан Леон Жером (1863—1930) — американский художник.
 Феррис, Каллум (род. 2001) — североирландский футбольный нападающий, игрок клуба «Портадаун».
  (род. 1977) — американский художник-абстракционист.
  (род. 1935) — греческий кинорежиссёр, лауреат премии «Серебряный медведь» (1984).
  (1917—1993) — американский предприниматель и спортивный функционер, президент Национальной баскетбольной лиги (1948).
 Феррис, Майкл:
  (1931—2000) — ирландский политик, член Сената (1975—1977, 1981—1989) и Палаты представителей (1989—2000).
 Феррис, Майкл (род. 1961) — американский сценарист.
  (род. 1952) — ирландский политик, член Палаты представителей (2002—2020).
  (род. 1976) — австралийская велогонщица, чемпионка Австралии в спринте и в раздельном старте на 200 м (2000).
 Феррис, Одри (1909—1990) — американская киноактриса.
  (1416—1478) — испанский католический священник, кардинал, епископ Тарасоны (1464—1478).
 Феррис, Пэм (род. 1948) — валлийская актриса.
  (род. 1992) — новозеландская регбистка, чемпионка Мировой серии по регби-7 (2019).
  (? — 1649) — английский торговец и политик, член Палаты общин (1640).
  (1895—1978) — американский ботаник.
 Феррис, Рон (род. 1945) — канадский англиканский епископ.
  (1920—1994) — североирландский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клуба «Бирмингем Сити».
 Феррис, Саманта (род. 1968) — канадская киноактриса.
  (1877—1945) — американский политик, член Палаты представителей (1907—1921).
  (ок. 1748—1803) — офицер ВМФ Великобритании.
  (род. 1985) — ирландский регбист, победитель Чемпионата шести наций (2009).
  (1900—1980) — британский марафонец, чемпион Великобритании (1925—1927).
  (род. 1996) — австралийский регбист, чемпион Австралии в составе клуба «Уэстерн Форс» (2019).
  (род. 1944) — американский писатель, лауреат премии Американского института физики в области научной литературы (1978, 1989).
  (род. 1961) — новозеландский футболист, обладатель Чатемского кубка в составе клуба «Норт-Шор Юнайтед» (1986).
  (род. 1942) — американский культуролог, председатель Национального фонда гуманитарных наук (1997—2001), обладатель Дартмутской медали Американской библиотечной ассоциации (1990), лауреат премий «Грэмми» за исторический альбом и сопроводительный текст к альбому (2019).
 Феррис, Хоб (Альберт) (1877—1938) — американский бейсболист.
 Феррис, Чарльз:
  (ок. 1796—1848) — американский политик, член Палаты представителей (1834—1835, 1841—1843).
  (род. 1933) — американский юрист и чиновник, председатель Федеральной комиссии по связи (1977—1981).
  (род. 1974) — новозеландская яхтсменка, бронзовая медалистка чемпионата мира в классе «Инглинг» (2003).
  (1897—1995) — американская художница, чьи работы входят в частности в собрание Смитсоновского музея американского искусства.
 
  (род. 1962) — американский автор комиксов, лауреат премии Айснера за работу колориста (2018) и отдельный выпуск (2020).
  (род. 1954) — ирландский политик, член Палаты представителей (2011—2016).
  (1842—1907) — американский солдат, участник Гражданской войны, обладатель Медали Почёта.

Двойная фамилия 
  (1907—1997) — британский политик, член Палаты общин (1937—1945, 1955—1974).
 Шпис-Феррис, Элинор (род. 1941) — американская художница.

Имя 
  (настоящее имя Саша Рейманн, род. 1973) — немецкий музыкант, рэпер.

Вымышленные 
 Кэрол Феррис — персонаж комиксов вселенной DC Comics.
 Феррис Бьюллер — главный герой фильма «Феррис Бьюллер берёт выходной» (1986) и телесериала  (1990—1991).

Топонимы США 
  — стратиграфическая формация в южном Вайоминге.
  — деревня в Иллинойсе.
  — тауншип в Мичигане.
  — город в Техасе.

Образовательные учреждения 
  — вуз в США.
  — частный женский колледж в Японии.

См. также 
 Феррисс, Тимоти (род. 1977) — американский писатель, оратор и гуру продуктивности